Mourad – variante del nome Murad
 George Mourad –  calciatore svedese naturalizzato siriano
 Leila Mourad –  cantante e attrice egiziana di origine ebraica
 Kenizé Mourad –  giornalista e scrittrice francese di origine turco-indiana

Pagine correlate
Murad